Superliga szwedzka w unihokeju mężczyzn (szw. Svenska Superligan) –  najwyższa klasa ligowych rozgrywek unihokeja mężczyzn w Szwecji. Triumfator ligi zostaje Mistrzem Szwecji, dwie najsłabsze drużyny zostają relegowane do I Dywizji. Rozgrywki organizowane są od sezonu 1983 r. przez Szwedzki Związek Unihokeja. Najbardziej utytułowanym klubem jest IBK Lockerud, który posiada 5 tytułów mistrzowskich. Od sezonu 2007/08 rozgrywki odbywają się pod nazwą Superliga Szwedzka (Swenska Superligan).

Historia  
Szwedzka Superliga rozpoczęła rozgrywki  w sezonie 1989/1990 pod nazwą Dywizja I, zastępując istniejący od 1993 r. Puchar Szwecji (szw. Svenska Cup). W sezonie 1995/1996 Dywizja I została przemianowana na Elitserien i podzielono ją na dwie grupy - północną i południową, ale podział ten został zlikwidowany w 1999 r. Od 2000 r. Superliga szwedzka jest ligą narodową. W marcu 2007 r. podjęto decyzję, że w sezonie 2008/2009 liga zostanie rozszerzona do 14 zespołów, dwa miesiące później zmieniono nazwę na Svenska Superliga, która obowiązuje do dziś..

Edycje rozgrywek 

(*)- od sezonu 1989/1990 brązowy medal przyznawany jest ex aequo dla dwóch drużyn, które przegrały w półfinale play-off

Bilans klubów 1983/2015

Zobacz też 
 Superliga szwedzka w unihokeju kobiet

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Szwedzkiego Związku Unihokeja